Rasila est un patronyme  pouvant désigner:

Patronyme
Isaia Rasila (1969-2010), joueur fidjien de rugby
 (né en 1969), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois